Elixir — британская хэви-метал группа. 
 Elixir — язык программирования, работающий поверх виртуальной машины Erlang